Habel ist:

 eine friesische Hallig, siehe Habel
 ein Stadtteil der Stadt Tann, siehe Habel (Tann)
 ehemaliges Weinhaus Gebrüder Habel, Unter den Linden 30, Berlin

Habel ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Habel (1888–1985), deutscher Bauingenieur

 Christopher Habel (* 1952), deutscher Informatiker
 Edwin Habel (* 1875), deutscher Philologe
 Ferdinand Habel (1874–1953), Organist, Chorleiter und Komponist
 Frank-Burkhard Habel (* 1953), deutscher Film- und Fernsehwissenschaftler sowie Publizist
 Friedrich Habel (1793–1867), Direktor des Römisch-Germanischen Zentralmuseums im Mainz und nassauischer Landtagsabgeordneter
 Friedrich Gustav Habel (1792–1867), deutscher Archivar, Burgenforscher und provinzialrömischer Archäologe
 Georg Daniel von Habel (1592–1652), Ritter des Deutschen Ordens und Landkomtur der Deutschordensballei Hessen
 Godela Habel (1929–2022), deutsche Zeichnerin, Malerin und Künstlerin
 Johann Simon Habel (1752–1826), deutscher Weinhändler
 Katchi Habel (* 1982), deutsche Leichtathletin
 Otto Habel (1922–1996), deutscher Bildhauer
 Paul Habel, deutscher Gymnasiallehrer und Altphilologe
 Sarah Habel, US-amerikanische Schauspielerin
 Wolfgang Habel (* 1951), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Habl